Moratz ist der Familienname folgender Personen:

 Simon Moratz (* 1990), deutscher Freestyle-BMXer
 Steffen Moratz (* 1967), deutscher Hörspieldramaturg, -regisseur und -sprecher